Hotel Negresco in Nice
Club Negresco in Westerlo
 Negresco  sigarenfabriek van Mignot & De Block